stężenie – miara ilości substancji zawartej w mieszaninie; wyróżnia się m.in.:
 stężenie molowe
 stężenie procentowe
 stężenie normalne
 stężenie molalne
 stężenie masowe
 stężenie zapachowe
 stężenie śmiertelne (w toksykologii)
 stężenie pośmiertne – sztywność mięśni występująca po śmierci
 stężenie – usztywnienie konstrukcji budowlanej lub jej elementu